Акубардия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Акубардия, Бадри Рабоевич (род. 1993) — украинский футболист.
 Акубардия, Иосиф Алексеевич (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.